Kúibixevo (en rus: Куйбышево) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.520 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1945 la vila es deia Albat.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea